Jonas Nyman, född 9 augusti 1997 i Karlstad, är en svensk ishockeyspelare som spelar för Nybro Vikings IF i Hockeyettan. Nymans moderklubb är Arvika HC, men som junior spelade han mest med Färjestad BK. Som senior han han huvudsakligen spelat i Hockeyettan för lag som Köping HC, Skövde IK, Vimmerby HC och KRIF Hockey. Nyman har också varit utlånad några matcher till BIK Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Inför säsongen 2022/23 skrev han på för storsatsande Nybro Vikings IF i Hockeyettan.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Idrottare från Karlstad
Levande personer
Män
Spelare i BIK Karlskoga
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Köping HC
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Skövde IK
Spelare i Vimmerby Hockey
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare